Název Vildštejn může označovat více míst a objektů:

 Vildštejn, dřívější název města Skalná v okrese Cheb
 Vildštejn, románský hrad tamtéž
 některé z ostatních panských sídel v uvedeném městě: 
 Skalná (dolní zámek) 
 Skalná (horní zámek) 
 Vildštejn (hrad, okres Chrudim), zřícenina hradu nad Sečskou přehradou v okrese Chrudim
 Vildštejn (hrad, okres Opava), zaniklý hrad u Budišova nad Budišovkou
 Vildštejn (tvrz), zaniklá tvrz u Čejkovic na Českobudějovicku
 Vildštejn, jiný název pro hrad Vlčtejn u Blovic v okrese Plzeň-jih
 Neuer Wildenstein, zbytky skalního hradu v Saském Švýcarsku